Martín Vázquez puede referirse a:

 Martín Vázquez Broquetas (1969 - ), árbitro uruguayo de fútbol.
 Martín Vázquez de Acuña (1357-1417), noble portugués, I Conde de Valencia de Don Juan.
 Martín Vázquez de Arce (1461-1486), aristócrata y militar castellano conocido como «El Doncel de  Sigüenza».
 Pepín Martín Vázquez (1927 - 2011), torero español.
 Rafael Martín Vázquez (1965 - ), exfutbolista español.
 Martín Vázquez (1994 - ), piloto argentino de automovilismo de velocidad. Campeón 2013 de Fórmula Renault Metropolitana.